HMS „Triton” – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Trytona, boga morskiego w mitologii greckiej:
  – 28-działowa fregata szóstej rangi (sixth-rate) zwodowana w 1771, rozebrana w 1796.
  – 32-działowa fregata piątej rangi (fifth-rate), zwodowana w 1796, od 1800 w służbie portowej, od 1817 hulk, rozebrana w 1820.
  – slup zwodowany w 1846, sprzedany w 1872.
  – okręt hydrograficzny zwodowany w 1882, od 1914 w służbie portowej, od 1919 statek szkolny, złomowany w 1961.
  – okręt podwodny typu T zwodowany w 1937, zatopiony w 1940.

Zobacz też

Przypisy 

Triton